Van Zant ist der Familienname folgender Personen:

 Donnie Van Zant (* 1952), US-amerikanischer Rockmusiker
 Jesse Van Zant (1923–1998), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Johnny Van Zant (* 1959), US-amerikanischer Rockmusiker
 Ronnie Van Zant (1948–1977), US-amerikanischer Rockmusiker

Siehe auch:
 Van Zandt